Der Kanton Genf umfasst 45 politische Gemeinden (Stand: Februar 2009). Hauptort ist die gleichnamige Stadt Genf.

Liste der Gemeinden 

Die Landfläche des Kantons Genf umfasst 245,82 km², der Seeflächenanteil beträgt 36,67 km² (Genfersee/Lac Léman). Somit beträgt die Gesamtfläche 282,49 km².

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1850: Abspaltung von Bernex-Onex-Confignon → Bernex und Onex-Confignon

 1851: Abspaltung von Compesières → Bardonnex und Plan-les-Ouates
 1851: Abspaltung von Jussy → Gy
 1851: Abspaltung von Onex-Confignon → Confignon und Onex
 1851: Abspaltung von Soral → Laconnex

 1855: Abspaltung von Collex-Bossy → Bellevue

 1869: Abspaltung von Chêne-Thônex → Chêne-Bourg und Thônex

 1931: Fusion Eaux-Vives, Genf, Le Petit-Saconnex und Plainpalais → Genf

 1960: Namensänderung von Pregny → Pregny-Chambésy

Weblinks 

 Kanton Genf: Gemeinden (französisch)

Einzelnachweise 

!
Genf